Fidelis Fuidio Rodríguez (1880–1936) – hiszpański brat zakonny z Towarzystwa Maryi, męczennik
 Fidelis z Puzol (1856–1936) – hiszpański, brat zakonny, kapucyn, męczennik
 Fidelis Chojnacki (1906–1942) – polski duchowny katolicki, kapucyn, męczennik